Dusun Witu (taal), een taal gesproken in Indonesië
 Dusun Witu (dialect), een dialect van die taal